Поль Ежен Луї Дешанель (, 13 лютого 1855, Брюссель — 28 квітня 1922, Париж) — французький політик, президент Франції (Третя республіка, з лютого по жовтень 1920 року).

Помер 28 квітня 1922 року, похований на кладовищі Монпарнас.

Праці 
 
 
 
 , récompensé par le prix Marcelin-Guérin de l'Académie française (1889).
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Посилання 
 
 Deschanel

Уродженці Брюсселя
Президенти Франції
Випускники ліцею Кондорсе
Члени Академії моральних і політичних наук
Члени Французької академії
Сенатори Франції